Алекса́ндр Влади́мирович Ряза́нцев:
 Рязанцев, Александр Владимирович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Рязанцев, Александр Владимирович (род. 1985) — российский шахматист.